NBG — аббревиатура.

 NBG — Национальный банк Греции.
 NBG — Национальный банк Грузии.
 NBG — система аксиом фон Неймана — Бернайса — Гёделя в теории множеств.